Alexis Hocquenghem (1908-1990),  mathématicien français, connu pour sa découverte des codes BCH, et père de Guy ;
 Guy Hocquenghem (1946-1988), journaliste et essayiste français, fils d'Alexis.